168 км — топоним в пост-СССР.

 168 км, ОП Ост. пункт 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 681520.

 168 км — упразднённый посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области России. Входил в состав Тарабаринского сельского поселения.
 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги (Липецкая область). Код 218133.
 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги (Смоленская область). Код 173820.
 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги (Тульская область). Код 226750.
 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги в Калуге. Код 188116.
 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Большого кольца Московской железной дороги в Петушинском районе Владимирской области. Расположен в деревне Красный Луч Нагорного сельского поселения. Код 237512.

 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 637621.
 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 653022.

 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Приволжской железной дороги в Волгоградской области. Код 621638.
 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на 167,5 км перегона Кузнечное — Хийтола линии Кушелевка — Сортавала, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 023110.

 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 446417.
 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги (Запорожская область). Код 465117.
 168 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Днепровская дирекция Приднепровской железной дороги (Днепропетровская область). Код 452013.